la Chapora, un fleuve qui prend sa source au Maharashtra et coule dans le district de Goa Nord (Inde) ;
 le  , situé à l'embouchure du fleuve éponyme ;
 Chapora Beach , un village et une plage situés à l'embouchure du fleuve éponyme.